Великие Каленичи () — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 316 человек. Почтовый индекс — 30521. Телефонный код — 3843. Занимает площадь 0,902 км².

Местный совет 
30521, Хмельницкая обл., Полонский р-н, с. Великие Каленичи, переул. Почтовый

Примечания

Ссылки 
 Великие Каленичи на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Полонского района